Сисоват  — одна из двух Камбоджийских королевских династий.

Представители
 Сисоват I (1840—1927) — король Камбоджи (1904—1927)
 Сисоват Вачаявонг (1891—1972) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи (1947—1948).
 Сисоват Монивонг (1875—1941) — король Камбоджи (1927—1941)
 Сисоват Монирет (1909—1975) — камбоджийский принц и государственный деятель.
 Сисоват Ритаравонг (1935—1975) — камбоджийский принц и военный деятель
 Сисоват Сирик Матак (1914—1975) — камбоджийский принц, военный и политический деятель
 Сисоват Ютевонг (1913—1947) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи (1946—1947).